(2734) Hašek – planetoida

Osoby 
 Dominik Hašek – czeski hokeista (* 1965), kuzyn Ivana Haška 
 Ivan Hašek – czeski piłkarz i trener piłkarski (* 1963), kuzyn Dominika Haška 
 Jaroslav Hašek – czeski pisarz, publicysta i dziennikarz (1883–1923)